Tomtom (trommel) - een slagwerkinstrument
 Routenavigatiesysteem - soms ook 'tomtom' genoemd, naar een van de fabrikanten hiervan
 TomTom - een fabrikant van deze navigatiesystemen